Dutt bezeichnet:

 eine Frisur, siehe Haarknoten

Dutt ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Dutt (* 1965), deutscher Literaturwissenschaftler und Philosoph
 Geeta Dutt (1930–1972), indische Playbacksängerin des Bollywoodkinos
 Guru Dutt (1925–1964), indischer Filmregisseur, Schauspieler und Produzent
 Hermann Dutt (1934–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Keshav Dutt (1925–2021), indischer Hockeyspieler
 Michael Madhusudan Dutt (1824–1873), Begründer der modernen Bengali-Dichtung
 Nirupama Dutt (* 1955), indische Autorin und Journalistin
 Rajani Palme Dutt (1896–1974), britischer kommunistischer Politiker, Journalist und Autor
 Robin Dutt (* 1965), deutscher Fußballtrainer
 Romesh Chunder Dutt (1848–1909), indischer Ökonom und Übersetzer
 Sanjay Dutt (* 1959), indischer Schauspieler
 Shekhar Dutt (* 1945), indischer Politiker
 Stefan Dutt (* 1952), deutscher Hörspielregisseur
 Sunil Dutt (1929–2005), indischer Filmschauspieler, Sozialaktivist und Politiker
 Toru Dutt (1856–1877), indische Autorin
 Yogeshwar Dutt (* 1982), indischer Ringer

Siehe auch:

 Dutt-Wormall-Reaktion